UUC bezeichnet als Abkürzung:
 Unitarian Universalist Church of Chattanooga, eine US-amerikanische Religionsgemeinschaft
 University of Ulster at Coleraine, eine traditionelle Hochschule in Irland im County Londonderry
 Uracil, Uracil, Cytosin, eine genetische Codierung der Aminosäure Phenylalanin

UUC